Константи́н Миха́йлович Лепи́лов (, Казань, Казанская губерния, Российская империя — 5 октября 1941, Ленинград, СССР) — русский и советский живописец, педагог, профессор Педагогического института дошкольного образования, директор Средней художественной школы в Ленинграде.

Биография 
Константин Михайлович Лепилов родился в рабочей слободе Ягодной близ Казани 27 мая 1879 году его отец был бондарем, из всех его детей образование удалось получить только младшему сыну Константину, рано проявившему свои способности.

Учился в Начальной народной школе и в Казанской художественной школе. По окончании этой школы в 1903 году получил звание учителя рисования и каллиграфии в средних учебных заведениях.

В 1901 году переезжает в Санкт-Петербург и поступает на Педагогические курсы при Академии художеств, которые он окончил в 1903 году. Одновременно, работая в мастерской И. Е. Репина, Лепилов преподает рисование в школах: кадетском корпусе, реальном и коммерческом училищах.

В 1903 году начинает учёбу в Императорской Академии Художеств. С 31 марта 1903 года зачислен в мастерскую И. Е. Репина.

В 1904 году вступает в «Общество учителей рисования», куда входили передовые педагоги-художники.

В 1907 году, после ухода И. Е. Репина в отставку, в мастерской Ф. А. Рубо пишет дипломные работы: «В крестьянском дворе» и «Молотьба лошадьми», ныне находящиеся в Государственном музее Республики Татарстан в Казани. 30 октября 1909 года К. М. Лепилову присваивается звание художника-живописца.

В 1909 году приглашается преподавателем на «Курсы для подготовки преподавателей рисования в детских садах, приютах, начальных школах и домах». Ему поручается ведение курсов «Психологические основы детского рисования», «Иллюстративное рисование», «Приемы рисования с натуры» и «Лепка».

В 1910 году в «Художественно-педагогическом журнале» выходит статья К. М. Лепилова «О детских рисунках», где он пишет о своем исследовании рисунков крестьянских детей, что было первой работой по исследованию детского рисунка в России.

В 1912 году выходит первая книга «Лепка в семье и школе» в дальнейшем, до 1923 года, вышедшая в двух изданиях. В это же время появляется ещё несколько работ, написанных в содружестве с В. И. Бейером, Е. В. Разыграевым, В. А. Саглиным и другими художниками-педагогами.

С 1913 года начинает работать в качестве методиста на «Педагогических курсах Фребелевского общества»; с этих пор и до конца жизни он вводит практику художественного воспитания дошкольников в детские сады".

В 1912 году входит в состав комиссии, представлявшей Россию на «IV Международном Конгрессе по художественному воспитанию, рисованию и прикладному искусству» в Дрездене, привозит на Конгресс выставку рисунков учеников средних учебных заведений России.

После Октябрьской революции 1917 года принимает активное участие в строительстве новой школы. На основе многочисленных встреч с учителями он пишет книгу «Летняя школа» и много статей, которые, начиная с 1920 года, печатались в педагогических журналах.

В начале 1921 года входит в состав преподавателей «Государственного Педагогического Института Дошкольного образования» в Петрограде, а затем работает проректором и ректором этого института, до его слияния с Пединститутом имени Герцена.

В 1923 году получает звание профессора по эстетическому воспитанию, назначается директором музея «Дошкольная жизнь ребёнка» (Ленинград, набережная реки Мойки, 48). Одновременно работает как педагог-художник в Ленинградском Университете, Педагогическом Институте имени Герцена, в школах и детских садах Ленинграда.

В 1929 году выпускает книгу «Юным художникам», ставшую популярной.

В 1934 году назначается директором Средней художественной школы при Ленинградской Академии Художеств и остается им до конца жизни. С коллективом молодых преподавателей этой школы и её завучем, художником С. Г. Невельштейном, разрабатывает программу обучения детей рисунку, писания с натуры и композиции. Одновременно с обучением искусству одаренные дети проходили полный общеобразовательный курс средней школы, процессы обучения искусству и школьным предметам были увязаны между собой.

Как живописец, работал, в основном с натуры. Много путешествовал по СССР, возвращаясь с этюдами пейзажей, портретами заинтересовавших его простых людей, многочисленными набросками. Работы: пейзажи Самарканда, выполненные в конце 1920-х годов, Карелии (начало 1930-х), Пушкинских Гор, Смоленска, Кавказа, озера Селигер, Ленинграда и его пригородов. Художественные работы К. М. Лепилова представлены в музеях России: в Казани, в Пушкинском музее в Москве, в Краеведческом музее Карелии в Петрозаводске, и в частных коллекциях.

В ночь с 4 на 5 октября 1941 года погиб под развалинами рухнувшего дома во время бомбардировки Ленинграда немецкой авиацией (Ленинград, улица Бронницкая, д. 4, кв. 18).

Принципы педагогической работы 
Педагогические взгляды К. М. Лепилова — это взгляды передовой педагогики того времени, выработанные под влиянием И. Е. Репина и П. П. Чистякова. Принципы Репина и Чистякова на искусство и обучение Лепилов применил в школе, детском саду, в семье и оставил после себя печатные работы. Им было написано 16 книг самостоятельно, 9 книг с коллективом преподавателей и 102 статьи по проблемам обучения рисованию.

К. М. Лепилов работал по трем основным направлениям: по методике обучения рисованию в школе, по методике обучения рисованию в детском саду, по методике обучения рисованию одаренных детей. Он высказал предположение о доступности рисования всем людям и требовал от учителей всех специальностей освоения графической грамотности.

В обучении искусствам, рисованию в частности, К. М. Лепилов видел, прежде всего, его общеобразовательную ценность, необходимую для изучения других наук. Основой для обучения рисованию он считал рисование с натуры.

Непременным условием успешного обучения рисованию, по мнению К. М. Лепилова, является связь школы с детским садом. Он изучает рисунки детей дошкольного возраста, разрабатывает некоторые положения об обучении рисованию в дошкольном возрасте, борется против Фребелевского метода рисования по клеткам и сетке, раскрашивания детьми готовых контуров и других методик того времени.
В основу обучения рисованию детей дошкольного возраста К. М. Лепилов положил развитие у них наблюдательности. Детей с выраженной одаренностью, по мнению К. М. Лепилова, необходимо было серьёзно учить. Ценнейшее качество К. М. Лепилова заключается в умении определить задатки ребёнка. Но он предупреждал о вреде преждевременного захваливания одаренных детей.

Память 
15 октября 1962 года в Ленинградском «Доме ветеранов педагогического труда» (Дом учителя) состоялась выставка работ К. М. Лепилова и прошёл вечер его памяти; на вечере выступали И. Д. Коршунов, художники Н. И. Андрецов, Б. В. Котик, В. А. Горб; педагоги И. Н. Ефимов, А. И. Сорокина, Г. Г. Шахвердов.
В начале 1960-х годов ученик К. М. Лепилова Иван Димитриевич Коршунов написал монографию «Художник-педагог К. М. Лепилов». Книга осталась неизданной, судьба рукописи не известна.

Избранные педагогические работы

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России XX века
Художники XX века
Художники Санкт-Петербурга
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Педагоги СССР
Педагоги России
Педагоги XX века
Жертвы блокады Ленинграда